Das JSM Challenger of Champaign-Urbana 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 20. November 2010 in Champaign, Illinois stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2010 die neunte Auflage des Turniers und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es sowohl für das Einzel- als auch das Doppelturnier eine Qualifikationsrunde. So wurden für das Einzel aus 16 Teilnehmern vier Startplätze vergeben und im Doppel konnte sich von vier Paarungen eine für das Hauptfeld qualifizieren. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 50.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position sechs gesetzte US-Amerikaner Alex Bogomolov junior, der den Wildcard-Besitzer Amer Delić in drei Sätzen besiegte. Es war Bogomolovs siebter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und sein einziger Titel der Saison. Vorjahressieger Michael Russell trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die beiden an drei gesetzten Südafrikaner Raven Klaasen und Izak van der Merwe. Sie bezwangen im Finale die topgesetzten Ryler DeHeart und Pierre-Ludovic Duclos im Match-Tie-Break. Es war van der Merwes elfter Challenger-Titel seiner Karriere und der vierte der Saison. Für Klaasen war es der dritte Titel seiner Karriere und der zweite der Saison. Den ersten Titel gewann er ebenfalls an der Seite von van der Merwe. Die Titelverteidiger Brian und Dann Battistone nahmen beide in diesem Jahr nicht am Turnier teil.

Dadurch gelang van der Merwe die Verteidigung seines Titels vom Vorjahr, den er zusammen mit Raven Klaasen gewonnen hatte. Klaasen scheiterte dieses Jahr mit seinem neuen Partner John Paul Fruttero im Halbfinale.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Champaign (Illinois)